МКС-2 — второй долговременный экипаж Международной космической станции. Экипаж работал на борту МКС с 10 марта по 22 августа 2001 года.

Во время второй экспедиции были приняты три шаттла, которые доставили манипулятор SSRMS и шлюзовую камеру Quest, а также «Союз ТМ-32» с российской экспедицией посещения (с первым космическим туристом — Деннисом Тито). Были приняты и разгружены ТГК «Прогресс М1-6», а также грузовые модули «Рафаэль» и «Леонардо». Продолжена расконсервация лабораторного модуля «Дестини», выполнен цикл испытаний SSRMS. Продолжены научные исследования по российской и американской программе; передача станции экипажу 3-й основной экспедиции.

Экипаж

Дублирующий экипаж

Параметры полёта 
 Наклонение орбиты — 51,6°;
 Период обращения — 92,0 мин;
 Перигей — 384 км;
 Апогей — 396 км.

Ход экспедиции

Выходы в открытый космос членов экипажа МКС-2 
 11 марта 2001 года, длительность 8 часов 56 минут — астронавты  Сьюзан Хелмс и  Джеймс Восс. Обеспечение переноса герметичного стыковочного переходника PMA-3. Выход выполнен с борта «Дискавери STS-102».
 8 июня 2001 года, длительность 19 минут —  Юрий Усачёв и  Джеймс Восс. Установка приемного конуса стыковочного агрегата по оси -Y переходного отсека служебного модуля (СМ) «Звезда». Выход выполнен из переходного отсека служебного модуля (СМ) «Звезда».

Принятый грузовой корабль 
  «Прогресс М1-6», старт 21 мая 2001 года, стыковка к кормовому узлу модуля «Звезда» 23 мая 2001 года.

Отстыкованный грузовой корабль 
  «Прогресс М-44», отстыковка и окончание существования 16 апреля 2001 года.

Перестыковка корабля 
  «Союз ТМ-31», отстыковка и повторная стыковка к кормовому узлу модуля «Звезда» 18 апреля 2001 года.

Экспедиции посещения 
  STS-102 («Дискавери»), старт 8 марта 2001 года, стыковка 10 марта 2001 года, отстыковка 19 марта 2001 года, посадка 21 марта 2001 года. Дооснащение МКС с использованием грузового модуля MPLP «Леонардо». Доставка экипажа МКС-2 и возвращение экипажа МКС-1. Экипаж «Дискавери» выполнил два выхода в открытый космос для проведения монтажных работ на поверхности МКС (выходы совершены из «Дискавери», один из выходов выполнен 11 марта 2001 года членами экипажа МКС-2, прибывшими на станцию этим шаттлом).
  STS-100 («Индевор»), старт 19 апреля 2001 года, стыковка 21 апреля 2001 года, отстыковка 29 апреля 2001 года, посадка 1 мая 2001 года. Дооснащение МКС с использованием грузового модуля MPLP «Рафаэлло», доставка и монтаж на МКС мобильного дистанционного манипулятора SSRMS «Канадарм2». Выполнено два выхода в открытый космос из «Индевора».
 Российская экспедиция посещения ЭП-1, включая первого космического туриста — Денниса Тито. Старт на космическом корабле  «Союз ТМ-32» 28 апреля 2001 года, стыковка 30 апреля 2001 года. Отстыковка и посадка на корабле  «Союз ТМ-31» 6 мая 2001 года. Плановая замена корабля-спасателя на МКС.
  STS-104 («Атлантис»), старт 12 июля 2001 года, стыковка 14 июля 2001 года, отстыковка 22 июля 2001 года, посадка 25 июля 2001 года. Доставка на МКС шлюзовой камеры «Квест» и стыковка её с модулем «Юнити». Выполнено три выхода в открытый космос — два из «Атлантиса», один из модуля «Квест».
  STS-105 («Дискавери»), старт 10 августа 2001 года, стыковка 12 августа 2001 года, отстыковка 20 августа 2001 года, посадка 20 августа 2001 года. Дооснащение МКС с использованием грузового модуля MPLP «Леонардо». Доставка экипажа МКС-3 и возвращение экипажа МКС-2. Выполнено два выхода в открытый космос из шаттла «Дискавери».

Эксперименты 
Для экипажа МКС-2 были запланированы следующие эксперименты по американской программе: H-Reflex, оценка потери костной ткани, Interactions, PERS, Advanced Astroculture, CGBA, PCG-BAG, Dosmap, BBND, Phantom Torso, PCS, ARIS ICE, SAMS II, MAMS, наблюдения Земли.

 Эксперимент BBND () подготовлен исследователями JAXA. Аппаратура BBND, первая японская аппаратура на МКС (до этого он была испытана в полёте STS-89 на станцию «Мир»), включала в себя управляющий блок и блок детекторов. Всё это было установлено в стойке HRF-1 лабораторного модуля «Дестини». BBND производил замеры спектра нейтронного излучения с помощью активных нейтронных детекторов, данные с которых оперативно передавались на Землю. Эксперимент был рассчитан на шесть месяцев. Оборудование было возвращено на землю в полёте STS-108.
 Эксперимент Dosmap (с  — дозиметрическое картирование) был предоставлен учёными Германского космического агентства DLR. Суть эксперимента заключалась в использовании пассивной дозиметрической системы PDS c дозиметрами различных типов, которые регистрировали радиационную обстановку в отсеках станции. 48 термолюминесцентных детекторов TLD и считывающее устройство были изготовлены Венгерским космическим управлением.

Примечания

Ссылки 
 Экспедиция МКС-2 на РКК «ЭНЕРГИЯ».
 

Экспедиции МКС